est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide hippurique, numéro CAS 
 acide 4-acétamidobenzoïque ou acédobène, numéro CAS 
 acide N-acétylanthranilique, numéro CAS 
 adrénochrome, numéro CAS